Toponímia:
 Kingston upon Hull, ciutat i unitat autoritària del comtat d'East Riding de Yorkshire, Anglaterra
 Hull (Geòrgia)
 Hull (Illinois)
 Hull (Iowa)
 Hull (Massachusetts)
 Biografies:
 Cordell Hull (Olympus, 1871 - Washington DC, 1955), advocat i polític estatunidenc
 Geoffrey Hull (1955), lingüista, etnòleg i historiador australià 
 Josephine Hull (1877, Newtonville, Massachusetts - 1957, Nova York, Estats Units), actriu americana 
 Quentin Hull, periodista esportiu 
 Entitats:
 Hull Football Club, club de rugbi anglès de la ciutat de Kingston upon Hull 
 Hull City Association Football Club, club de futbol anglès de la ciutat de Kingston upon Hull a East Riding of Yorkshire